Die Saison 1973/74 war die 27. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister Villars HC stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der SC Thun stieg sportlich in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab, während der SC Küsnacht sich freiwillig in die dritte Spielklasse zurückzog.

Modus 

Die Liga wurde in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger direkt in die NLA aufstieg. Die übrigen acht Mannschaften bestritten eine Abstiegsrunde, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Finalrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 

 

B1973
Eishockeysaison 1973/74